El topónimo Ranton puede hacer referencia a:

 Ranton, una población y comuna del departamento de Vienne (Francia);
 Ranton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Staffordshire (Inglaterra).